Oudon est un toponyme que l'on trouve en France.

Cours d'eau 
 L'Oudon est une rivière française, affluent de la Mayenne ;  elle s'écoule en Maine-et-Loire et en Mayenne.
 L'Oudon est une rivière française, affluent de la Dives ; elle s'écoule dans le Calvados.

Localités 
 L'Oudon est une ancienne commune du Calvados.
 Oudon est une commune de l'ouest de la France, située dans le département de la Loire-Atlantique.

Homonymie d'hydronyme